Kalanemi (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Kalanemi (Ramayana), ein Rakshasa, Onkel des Dämons Ravana im Epos Ramayana
 Kalanemi (Sohn des Virochana), ein Asura, von Vishnu getötet